Открытый чемпионат Женевы по теннису — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Швейцарии городе Женеве, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250 с призовым фондом в размере около 560 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2018 году турнир прошёл с 16 по 20 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Стэн Вавринка
 в парном разряде —  Жан-Жюльен Ройер и  Хория Текэу

Общая информация 
Первым номером посева в одиночных соревнованиях стал американец Сэм Куэрри (№ 13-й в мире на тот момент). Американец проиграл свой стартовый матч на стадии второго раунда Гидо Пельи из Аргентины. Чемпион двух последних лет Стэн Вавринка защищал свой титул в качестве третьего номера посева, однако проиграл в 1/4 финала Мартону Фучовичу из Венгрии. По итогу Фучович смог выйти в финал, в котором переиграл Петера Гоёвчика из Германии и завоевал дебютный титул в Мировом туре.

В парном турнире победу одержали первые номера посева Оливер Марах и Мате Павич, переигравшие в финале вторых номеров посева Ивана Додига и Раджива Рама. Прошлогодние чемпионы Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу не защищали свой титул.

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 14 Мая 2018.

Особая категория игроков 
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC):
  Давид Феррер
  Фабио Фоньини
  Стэн Вавринка

2. Теннисисты, победители в квалификации (Q):
  Доминик Кёпфер
  Ноа Рубин
  Бернабе Сапата Мираллес
  Лукаш Росол

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мартон Фучович обыграл  Петера Гоёвчика со счётом 6-2, 6-2.
 Фучович выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Гоёвчик сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Оливер Марах /  Мате Павич обыграли  Ивана Додига /  Раджива Рама со счётом 3-6, 7-6(3), [11-9].
 Марах выиграл 4-й парный титул в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Павич выиграл 4-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Женевы по теннису
 Мировой тур ATP 2018
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Швейцария
Теннис
Май 2018 года
2018